El término envejecimiento puede referirse:

 al envejecimiento en el ser humano
 a la senescencia
 al envejecimiento de la población
 al envejecimiento del vino
 al envejecimiento del pan

Enlaces externos